Ippen ist der Name oder Familienname folgender Personen:

Arthur T. Ippen (1907–1974), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Ippen (Buddhist) (1239–1289), japanischer Amida-Mönch und Gründer der buddhistischen Schule Ji-shū
 Dirk Ippen (* 1940), deutscher Zeitungsverleger
 Erich P. Ippen (* 1940), US-amerikanischer Physiker
 Hellmut Ippen (1925–1998), deutscher Dermatologe
 Hermann Otto Ippen (1873–1956), deutscher Reeder
 Rolf Ippen (1899–1968), deutscher Zeitungsverleger
 Rudolf Ippen (1927–2009), deutscher Veterinärmediziner
 Theodor Ippen (1861–1935), österreichischer Diplomat und Albanologe